Наталия Ильина:
 Ильина, Нина Александровна (род. 1951) — советская киноактриса, общественный деятель.
 Ильина, Нина Сергеевна (1949—2021) — советский и российский ботаник, педагог.